Norton (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Norton AntiVirus, antivirus software van Symantec
 Stelling van Norton

Geografie
 Norton-on-Derwent (North Yorkshire), Verenigd Koninkrijk
 Norton (South Yorkshire), Verenigd Koninkrijk
 Norton (Northamptonshire), Verenigd Koninkrijk
 Norton (Suffolk), Verenigd Koninkrijk
 Norton (Kansas)
 Norton (Massachusetts), Verenigde Staten
 Norton (Ohio), Verenigde Staten
 Norton (Virginia)
 Norton (Zimbabwe)

Personen met de achternaam Norton 
 Andre Norton, een Amerikaanse sciencefiction- en fantasyschrijfster
 Edward Norton, een Amerikaanse acteur
 Edward Norton, entomoloog
 Edward Lawry Norton, een Amerikaanse ingenieur
 Joshua Norton, keizer Norton I van de Verenigde Staten
 Peter Norton, een Amerikaans software-ontwikkelaar en ondernemer
 Ken Norton, een Amerikaanse bokser
 Thomas Norton (3x)